Badajoz je lahko:
 Badajoz (provinca)
 Badajoz (mesto)
 Club Deportivo Badajoz